Ez a lista Jazava Ai Nana című mangasorozatának fejezeteit sorolja fel.

Kötetek

Források 

Mangák fejezetlistái